Blomberg ist der Name folgender Orte:

 Blomberg, Stadt im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Blomberg (Landkreis Wittmund), Gemeinde im Landkreis Wittmund, Niedersachsen
 Blomberg (Greven), Stadtteil von Greven im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Blomberg (Västra Götalands län), Ort in der Gemeinde Götene in Schweden

Blomberg steht weiter für:
 Blomberg (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht
 Blomberg (Bayerische Voralpen), Berg (1248 m) in den bayerischen Voralpen
 Blomberg (Hausgeräte), ehemaliger deutscher Hersteller von Hausgeräten

Blomberg ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Blomberg (1788–1813), deutscher Mitstreiter in den Befreiungskämpfen
 Anna von Blomberg (1858–1907), deutsche Schriftstellerin
 Axel von Blomberg (* 1955), deutscher Autor von Radwanderführern
 Barbara Blomberg (1527–1597), Mutter von Don Juan de Austria
 Benjamin von Blomberg (* 1978), deutscher Dramaturg
 Craig Blomberg (* 1955), US-amerikanischer evangelikaler Theologe
 Elena Liessner-Blomberg (1897–1978), russische Malerin, Grafikerin und Textilkünstlerin
 Emil Blomberg (* 1992), schwedischer Leichtathlet

 Georg Moritz von Blomberg (1770–1818), deutscher Landrat und Dichterjurist 
 Gustav von Blomberg (1854–1919), preußischer Landrat
 Hans Blomberg (* 1977), deutscher Radiomoderator
 Hans Wilhelm Blomberg (1906–1946), SS-Obersturmbannführer und führendes Gestapomitglied
 Hein Blomberg (1915–2001), deutscher Autor aus Kiel
 Hermann von Blomberg (1836–1924), preußischer General der Infanterie
 Hugo von Blomberg (1820–1871), deutscher Maler und Dichter
 Jan Axel Blomberg (* 1969), (Pseudonym: Hellhammer), norwegischer Schlagzeuger
 Johan Blomberg (* 1987), schwedischer Fußballspieler
 Karl August von Blomberg (1726–1793), königlich preußischer Oberst, Kommandeur des Infanterie-Regiments Nr. 4 
 Martin Blomberg (1888–1966), US-amerikanischer Eisenbahningenieur
 Mattias Blomberg (* 1976), schwedischer Snowboardfahrer
 Katja Blomberg (* 1956), deutsche Kunsthistorikerin, Publizistin und Kuratorin
 Rolf Blomberg (1912–1996), schwedischer Forschungsreisender, Autor, Fotograf und Filmemacher
 Sebastian Blomberg (* 1972), deutscher Schauspieler
 Siegfried von Blomberg († 1374), von 1370 bis 1374 Erzbischof von Riga
 Stig Blomberg (1901–1970), schwedischer Bildhauer
 Vanja Blomberg (* 1929), schwedische Turnerin
 Werner von Blomberg (1878–1946), deutscher General sowie Reichswehrminister und Reichskriegsminister
 Wilhelm von Blomberg (1786–1846), preußischer Offizier 
 Baron William T. Frary von Blomberg (1904–1983), US-amerikanischer Diplomat

Siehe auch:
 Barbara Blomberg (Zuckmayer), Theaterstück von Carl Zuckmayer
 Blumberg (Begriffsklärung)
 Plomberg